Couty peut faire référence à :

Patronymes 
 Jean Couty (1907-1991), peintre et illustrateur français.
 Raymond Couty (1919-2005), mathématicien français.
  (1854–1884), médecin et physiologiste français.
 Christian Couty, co-auteur de plusieurs romans avec Philippe Barbeau.
Edouard Couty (1946-), haut fonctionnaire français

Autres 
 Aeroclub Jean Coutty à Oyonnax.